

Musica 
 Black Summer – singolo dei Red Hot Chili Peppers del 2022

Televisione 
 Black Summer – serie televisiva statunitense